Шполянська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Шполянська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Шполянська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Шполянська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Шполянська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці